Ludwigsburg har flere betydninger:

 byen Ludwigsburg i den tyske delstat Baden-Württemberg
 Landkreis Ludwigsburg i samme delstat
 residensslottet Residenzschloss Ludwigsburg

 et sted i kommunen Schenkenberg i Landkreis Uckermark i Brandenburg
 slottet Ludwigsburg i Landkreis Ostvorpommern i Mecklenburg-Vorpommern
 herregården Gut Ludwigsburg i Vabs i Rendsborg-Egernførde kreds i Slesvig-Holsten

Se også
 Ludwigsberg